Пья́ная — река в Прибайкальском районе Бурятии. Левый приток реки Селенги. 

Длина — 18 км.

География 
Образуется слиянием рек Левая Пьяная (длина — 25 км) и Правая Пьяная (длина — 14 км), бегущих от водораздела Хамар-Дабана. В верхней части течёт в таёжной местности с юго-востока на северо-запад в узкой межгорной долине. В нижнем течении по выходе в долину реки Селенги, реку пересекают Транссибирская магистраль и федеральная автодорога  «Байкал», после которой река впадает в Селенгу у восточной окраины села Троицкое.

Составляющие реки 
По расстоянию от устья:
 18 км — Левая Пьяная
 18 км — Правая Пьяная

Данные государственного водного реестра 

 Бассейновый округ — Ангаро-Байкальский
 Речной бассейн — Селенга (российская часть бассейнов)
 Речной подбассейн — отсутствует
 Водохозяйственный участок — Селенга от города Улан-Удэ до устья

Примечания 

Притоки Селенги
Реки Прибайкальского района